Бозієш () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Кіокіш.
 Бозієш () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Богіш.